Wölbitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Wölbitsch-Milan (* 1982), österreichischer Unternehmensberater und Landesgeschäftsführer der ÖVP-Wien 
 Sabina Wölbitsch (* 1966), Schweizer Fußballnationalspielerin
 Timo Wölbitsch (* 1994), österreichischer Fußballspieler